Wippenbach kann stehen für:

 Wippenbach, Stadtteil von Ortenberg, Wetteraukreis, Hessen
 Wippenbach (Adlkofen), Weiler in der Gemeinde Adlkofen im Landkreis Landshut, Bayern
 Wippenbach (Kleine Vils), linker Zufluss der Kleinen Vils bei Vilssattling, Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Wipperbach